Jonathan Williams kan avse flera personer:

Jonathan Williams (fotbollsspelare)
Jonathan Williams (musikproducent)
Jonathan Williams (poet) 
Jonathan Williams (racerförare)